Polystratorictus är ett släkte av svampar. Polystratorictus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polystratorictus